Леонид Иванович Байдак (1894—1970) — русский лётчик, участник Белого движения, кавалер орденов Св. Георгия 4-й степени и Св. Николая Чудотворца. В эмиграции — полковник Королевских ВВС Югославии, командир 1-го авиационного полка ВВС КОНР.

Биография 
Сын канцелярского служителя. Среднее образование получил в Одесском реальном училище, где окончил шесть классов.

С началом Первой мировой войны поступил в Чугуевское военное училище, по окончании ускоренного курса которого 1 сентября 1915 года был произведен в прапорщики. Состоял в 499-м пехотном Ольвиопольском полку, был контужен 17 июля 1916 года на Стоходе. В 1917 году окончил Гатчинскую авиационую школу, был летчиком 29-го корпусного авиационного отряда.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении. С 1918 года — в войсках Северного фронта. В августе 1918 года был зачислен лейтенантом в Славяно-Британский авиационный корпус. Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени

3 (16) октября 1919 года прибыл в Новороссийск с группой офицеров и военных чиновников, 7 (20) октября был зачислен во ВСЮР в чине подпоручика. С 3 (16) декабря 1919 года служил в 4-м авиационном отряде, затем был прикомандирован к 7-му авиационному отряду. В марте 1920 года эвакуировался из Новороссийска. В Русской армии — подпоручик 4-го авиационного отряда до эвакуации Крыма. Награждён орденом Св. Николая Чудотворца

Эвакуировался из Крыма на корабле «Сцегед».

В эмиграции в Югославии. С 1921 года служил в Королевских ВВС Югославии. В 1927 году совершил перелет из Белграда в Бомбей, и обратно — из Бомбея в Новый Сад, также первым пролетел под виадуком в Мостаре. В 1941 году — полковник, командир 5-го истребительного полка. По некоторым данным, в годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. В ноябре 1944 года прибыл на формирование военно-воздушных сил КОНР, был назначен командиром 1-го авиационного полка.

После войны переехал в США. Умер в 1970 году в Сан-Франциско. Похоронен на Сербском кладбище в Колме. Его жена Наталия Владимировна, урождённая графиня Бобринская, (1902—1992), дочь члена Государственной думы 2-го, 3-го и 4-го созывов Владимира Бобринского. Их дочь Татьяна Байдак (ум. 2014), в замужестве Гасич.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ Главнокомандующего армиями Северного фронта от 20 июля 1917 г. № 532)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (Приказ № 251 от 5 июля 1919)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (Приказ генерал-губернатора Северной области № 248 от 26 августа 1919)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 242 от 2 августа 1921)

Источники 
 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 31.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. — М.: Русскій міръ, 2004. — С. 863.
 Александров К. Армия генерала Власова 1944—1945. — М.: Яуза, Эксмо, 2006. — СС. 167—169.
 Нешкин М. С. Роль авиации в обороне Крыма: новые документы участия в боевых действиях Русской армии генерала П. Н. Врангеля против Ударного корпуса Д. П. Жлобы 15-21 июня 1920 г. // Белая армия. Белое дело. Исторический научно-популярный альманах. № 19. — Екатеринбург, 2011. — С. 53.
 Картотека сайта «Памяти героев Великой Войны 1914—1918»

Примечания 

Выпускники Чугуевского военного училища
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Лётчики Югославии
Похороненные на Сербском кладбище (Колма)
Участники Новороссийской эвакуации
Участники Крымской эвакуации
Персоналии:Русская освободительная армия